Хе (ван Пекче)
 Хе (грузинська літера)
 Хе (вірменська літера)
 Хе — китайське прізвище
 Чі-Хе «Чі-Хе», «2601», Тип 1 (яп. 一式中戦車 チヘ ітісіки кю: сенся «тіхе») — японський середній танк часів Другої світової війни.
 Хе (нефритовий диск)
 Хе (страва)